Melléknévként Brazíliához tartozót, az országhoz köthetőt jelent.
 Brazil, brazíliai személy

Művészeti alkotások
 Brazil, 1985-ben készült angol film
 Brasil (Aquarela do Brasil), egy örökzöld dal

Lásd még
 * Brazilok, 2017-es magyar filmvígjáték

Helységek
 Brazil, Indiana állam egyik megyeszékhelye